Лойко — місто в Бірмі, столиця штату Кая. 

 «Лойко» — циганське тріо.

Ло́йко () — українське та білоруське прізвище. Відомі носії:

 Лойко Геник (1962) — білоруський скульптор.
 Лойко Григорій Антонович (1923—1981) — молодший сержант Червоної Армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Лойко Григорій Григорович (1904—1995) — український актор, Заслужений артист України.
 Лойко Іван Олександрович (1892—1936) — російський військовий льотчик, ас винищувальної авіації Першої світової війни, учасник білого руху.
 Лойко Олег Антонович (1931—2008) — білоруський поет, письменник, критик, літературознавець, педагог, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент АН Білорусі.
 Лойко Олексій Герасимович (1939—2009) — український історик, краєзнавець, кандидат історичних наук, професор.
 Лойко Павло Олегович (1958—2010) — білоруський історик, кандидат історичних наук, син письменника Олега Лойко.
 Лойко Сергій Леонідович (1953) — російський новинар, кореспондент газети «Лос-Анджелес Таймс», письменник, фотограф, перекладач.

Українські прізвища
Білоруські прізвища